Encinas Reales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Encinas Reales (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Encinas Reales (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar